mechanisme voor het maken van een elektrische verbinding: connector (elektrotechniek)
 mechanisme voor het maken van een mechanische verbinding: connector (werktuigbouwkunde)
 Een verbinding van een frameprothese in de tandheelkunde: connector (tandheelkunde)
 een woord dat twee zinnen verbind: connector (taalkunde)